Bokin peut désigner :
 Bokin (ou Tomé-Bokin), un département et une commune rurale de la province du Passoré dans la région du Nord au Burkina Faso.
 Bokin, le village chef-lieu du département de Bokin.
 Bokin, un village du département de Guibaré, dans la province du Bam et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.
 Bokin, un village du département de Soaw, dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest au Burkina Faso.
 Bokin-Koudgo, un village du département de Zorgho, dans la province du Ganzourgou et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.